El nombre Iván ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1980 - Huracán Iván.
 1998 - Huracán Iván.
 2004 - Huracán Iván.

Después de 2004 fue el nombre retirado de la lista y sustituido por "Igor" el cual luego de ser usado en el 2010 también fue retirado y sustituido por "Ian" el cual se usara en el 2016.